Hoesch steht für:

 Hoesch (Familie), eine Familie, die in der Eisenverhüttung tätig war und das Stahl- und Montanunternehmen begründete
 Hoesch AG, ein Stahl- und Montanunternehmen
 Hoesch-Gasometer, ein Gasometer in Dortmund
 HSP Hoesch Spundwand und Profil, spezialisiertes Stahlbauunternehmen in Dortmund
 Julius Hoesch, einen Chemikalienhandel
 Karl Hoesch, feste Redewendung unter Hoeschianern, steht als Idiom besonders für alles, was mit dem Stahlunternehmen Hoesch AG zu tun hat.
 Vorsorgekasse Hoesch, eine Sterbegeldkasse
 Gießereihalle Firma Eberhard Hoesch, Gießereihalle der Firma Eberhard Hoesch & Söhne, im Dürener Stadtteil Lendersdorf in Nordrhein-Westfalen in der Hüttenstraße

Hoesch ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Hoesch (* 1993), deutsch-US-amerikanischer Segler
 Agnes Hoesch (1839–1903), deutsche Stifterin

 Eduard Hoesch (1890–1983), österreichischer Kameramann und Filmproduzent
 Felix Hoesch (1866–1933), Landwirt, Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gustav Hoesch (1818–1885), deutscher Hütten- und Bergwerksbesitzer und Eisenfabrikant
 Hugo von Hoesch (1850–1916), deutscher Papierindustrieller und Mitglied der I. Kammer des sächsischen Landtages
 Jeremias Hoesch (~1610–1653), erster Eisenindustrieller der Familie Hoesch
 Kurt Hoesch (1882–1932), deutscher Chemiker
 Leopold Hoesch (1820–1899), Gründer der Hoesch AG
 Leopold Hoesch (Filmproduzent) (* 1969), deutscher Filmproduzent
 Leopold von Hoesch (1881–1936), deutscher Diplomat
 Ludolf Matthias Hoesch (1788–1859), deutscher Papierindustrieller
 Matthias Gerhard von Hoesch (1698–1784), Staatsmann und Diplomat
 Udo Hoesch (1892–1968), deutscher Papierfabrikant
 Viktor Hoesch (1824–1888), deutscher Eisenfabrikant

Siehe auch:
 Hösch